Александр Киприянов:
 Киприянов, Александр Евгеньевич (род. 1967) — советский, российский и казахстанский игрок в хоккей с мячом, тренер.
 Киприянов, Александр Иванович (1780—1872) — генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 года.